Osoby o tym nazwisku:
 André Soulier – francuski polityk, prawnik i samorządowiec, europoseł
 Léon Soulier – katolicki duchowny, biskup